STARCO — международный производитель шин специального назначения. Центральный офис компании находится в городе Гальтен, Дания.

История 
Фирма STARCO была создана в  1962 году с названием P. Ejlersgaard A/S. Фирмой управлялась тремя поколениями датской семьи Ejlersgaard. Первоначально фирма являлась только семейным бизнесом, ориентируясь на рынки Скандинавии и пассажирский сегмент рынка шин. Позднее фирма сменила специализацию на шины, диски и колеса специального назначения. Изменение в структуре повлекли изменения в названии: если ранее акроним STARCO расшифровывался как Scandinavian Tyre and Rim Company, то с глобализацией операций полное название утратило своё значение.

Основные направления: шины для погрузчиков, тракторов и сельского хозяйства, строительной техники, крупногабаритные шины, шины для мототехники, пневматические камеры.

Этапы развития 
 1961:Основана как P. Ejlersgaard A/S (позднее STARCO) in Орхусе, Дания.
 1990:Основана как фирма STARCO.
 1994—1998:STARCO приобретает шинные и колесные бизнесы в Нидерландах, Германии, Швеции и Великобритании.
 2001:Основаны Восточноевропейские подразделения в Латвии, Литве, Эстонии, Польше.
 2002:Основаны подразделения в России.Завод по производству колесных дисков переводится из Великобритании в Хорватию.
 2004:STARCO приобретает шинно-колесную компанию в Бельгии.
 2005:Основана фирма STARCO S.R.L. в Италии. STARCO Europe приобретает фирму в Англии, которая получает название STARCO DML Ltd.
 2006:Основаны STARCO BEL в Белоруссии и STARCO UKR на Украине.
 2007:STARCO объявила о присоединении крупнейшего производителя сдвоенных колес и дисков — Gebr. Schaad AG.
 2011:STARCO построил завод по производству цельнолитых шин в Шри-Ланке.
 2012: Фирма праздновала свой 50-летний юбилей; открыт новый центральный склад в Винзен (Луэ), Германия.
 2013: STARCO открыла подразделение STARCO ZA на африканском континенте.
 2013: Завод Gebrüder Schaad стал STARCO GS.

В мае 2016 года фирмы BOHNENKAMP AG и STARCO заявили об укреплении своих основных направлений бизнеса.

Собственники и руководство 
Основным акционером и руководителем фирмы в 1992-2016 гг. являлся Peer Ejlersgaard (1959-2016).

Руководство компании 

 Carl Evald Bakke-Jacobsen - Председатель совета директоров (с 5 марта 2016).
 Richard Todd - Генеральный директор
 Aleksejs Dremacs — Региональный директор Восточной группы (с 2002 г.).

Структура 
 Группа Западной Европы
 Группа Восточной Европы
 Группа Северной Европы
 Южная Африка

Производство 

 STARCO Huanmei (2008) — стальные колесные диски
 STARCO Beli Manastir d.o.o. (2002) — стальные колесные диски
 STARCO DML Ltd. (2005) — шины, диски, колеса в сборе
 STARCO Lanka (PVT) Ltd. (2011) — цельнолитые шины для вилочных погрузчиков
 STARCO GS(1982) — сдвоенные колеса и диски

Бренды 
 STARCO Tusker — цельнолитые шины верхнего ценового сегмента для вилочных погрузчиков
 STARCO Unicorn — цельнолитые шины среднего ценового сегмента для вилочных погрузчиков
 STARCO GS — система сдвоенных колес для тракторов и сельхозтехники
 STARCO Flex — беспрокольное полиуретановое колесо

Технологии 

Фирма внедрила  нанотехнологический способ окраски готовых колесных дисков своего производства, обеспечивающий высокий уровень антикоррозийной стойкости продукции. Для колес специального назначения это уникальная технология.

Ссылки 
 Корпоративный сайт на английском языке

Производители шин